Húsafelli – montagna dell'isola di Eysturoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 621 metri
 Húsafelli – montagna dell'isola di Vágar, nell'arcipelago delle Fær Øer, alta 591 metri